Chicxulub (Mayathan Ch’ik Xulub, , ch’ik „Floh, Zecke“, xulub’ „Teufel, Dämon, Horn“) steht für:

 Chicxulub-Krater, Einschlagkrater im Gebiet von Yucatán, dessen Entstehung durch Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren vermutlich ein Massensterben und das Verschwinden der Dinosaurier auslöste
 Chicxulub Puerto, Dorf in Mexiko (Municipio Progreso, Bundesstaat Yucatán), 8 km östlich von Progreso de Castro, Zentrum des Chicxulub-Kraters
 Municipio Chicxulub Pueblo, ein Municipio im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Chicxulub Pueblo, Dorf in Mexiko (Municipio Chicxulub Pueblo, Bundesstaat Yucatán), Verwaltungssitz des gleichnamigen Municipio